Il singolare femminile  del torneo di tennis AEGON Pro Series Sunderland 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice An-Sophie Mestach che ha battuto in finale Viktorija Golubic 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Johanna Konta (primo turno)
 An-Sophie Mestach (Campionessa)
 Stephanie Vogt (primo turno)
 Arantxa Rus (primo turno)

 Çağla Büyükakçay (quarti di finale)
 Viktorija Golubic (finale)
 Richèl Hogenkamp (primo turno)
 Carina Witthöft (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

AEGON Pro Series Sunderland 2014